Солонечная — название населённых пунктов в России:

 Солонечная — село в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края.
 Солонечная — деревня в Кемеровском районе Кемеровской области.